Israel Corporation () - Є холдингової компанії до кінця 2014 року була найбільшим в Ізраїлі. Вона зосереджена в основному в хімічних речовин і переробки.

Israel Corporation є публічною компанією, і її акції торгуються на Тель-авівському фондовій біржі. Станом на червень 2008 року компанія знаходиться під контролем , яка володіє 53% акцій. 11% акцій належить Банку Леумі, а решта акцій належить громадськості.

Посилання 
 офіційний сайт 

Підприємства Ізраїлю
Засновані в Азії 1968